Žďár kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Žďár nad Sázavou, ort, Vysočina, Okres Žďár nad Sázavou, 
 Žďár (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), Okres Mladá Boleslav, 
 Žďár (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 
 Žďár (ort i Tjeckien, Södra Böhmen), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar